Zapatito de la Virgen puede referirse a:
 el nombre común de la planta Hypecoum imberbe; o
 el nombre común de la planta Sarcocapnos enneaphylla.